Az MDC jelentései:
MDC, amerikai hardcore punk együttes
MDC, magyar pop-rock együttes

Mozaikszóként:
Manuel de Codage, a hieroglif szövegek szerkesztéséhez használt kódolás szabványa
Mundo de cristal, Thalía mexikói énekesnő 1991-ben megjelent albuma, illetve a róla elnevezett rajongói klub rövidítése.